Ковачевич може да се отнася за:
 Дарко Ковачевич (р. 1973), сръбски футболист
 Душан Ковачевич (р. 1948), сръбски режисьор
 Михайло Ковачевич (1878-1927), сръбски офицер
 Оливер Ковачевич (р. 1974), сръбски футболист